Herrarnas turnering i handboll vid olympiska sommarspelen 1996 arrangerades mellan 24 och 4 augusti i Atlanta. Tolv nationer var med i turneringen. De två bästa lagen i varje grupp avancerade till kvartsfinal. De lag som blev 3-6:a i varje grupp blev placerade 5-12.

Medaljfördelning

Inledande omgång

Grupp A

Grupp B

Playoffs

Semifinaler

Plats 11-12

Plats 9-10

Plats 7-8

Plats 5-6

Bronsmatchmatch

Final

Slutlig ställning

Se även 
 Damernas turnering i handboll vid olympiska sommarspelen 1996

Referenser

Källor
Summer Olympics official report Volume 2.